L'équipe cycliste Vino SKO est une équipe cycliste kazakhe créée en 2014 et ayant le statut d'équipe continentale.

Histoire de l'équipe 
 
L'équipe est créée en 2014.

Dopage 
Le 17 juin 2018, Viktor Okishev est testé positif à l'EPO lors d'un contrôle hors compétition. Il est suspendu 8 ans par la Fédération kazakhe, soit jusqu'au 30 juin 2026.

Principales victoires

Courses d'un jour 
 Grand Prix Side : Stepan Astafyev (2018)
 Odessa Grand Prix : Matvey Nikitin (2019)
 Grand Prix Velo Alanya : Daniil Pronskiy (2020)

Courses par étapes 
 Tour des Philippines : Oleg Zemlyakov (2016)
 Tour de Thaïlande : Yevgeniy Gidich (2017)
 Tour de Cappadoce : Alexandr Ovsyannikov (2018)
Tour de la Guadeloupe : meilleure équipe (2019)

Championnats nationaux 
  Championnats du Kazakhstan sur route : 3
 Course en ligne : 2015 (Oleg Zemlyakov)
 Course en ligne espoirs : 2015 (Oleg Zemlyakov)
 Contre-la-montre espoirs : 2016 (Yuriy Natarov)

Classements UCI 
L'équipe participe aux épreuves des circuits continentaux et en particulier de l'UCI Asia Tour. Les tableaux ci-dessous présentent les classements de l'équipe sur les différents circuits, ainsi que son meilleur coureur au classement individuel.

UCI Asia Tour

UCI Europe Tour

L'équipe est également classée au Classement mondial UCI qui prend en compte toutes les épreuves UCI et concerne toutes les équipes UCI.

Vino-SKO Team en 2022

Saisons précédentes 

Effectif

|Stepan Astafyev ||  ||  || 
|-
|Aleksandr Chouchemoïne ||  ||  || Astana Continental
|-
|Artyom Golovaschenko ||  ||  || 
|-
|Timur Kazahtsev ||  ||  || 
|-
|Dmitriy Lukyanov ||  ||  || 
|-
|Vitaliy Marukhin ||  ||  || 
|-
|Kirill Prolubnikov ||  ||  || 
|-
|Sergey Vlassenko ||  ||  || 
|-
|Taras Voropayev ||  ||  || 
|-
|Artyom Zakharov ||  ||  || 
|-
|Oleg Zemlyakov ||  ||  || 
|-
|Vitaliy Zverev ||  ||  || 

Victoires
Aucune victoire UCI.

Effectif

Victoires

|-
|28/05/2015 ||  du Tour d'Iran - Azerbaïdjan ||  || 05 2.1 ||  Aleksandr Chouchemoïne
|-
|28/06/2015 || Championnat du Kazakhstan sur route ||  || 09 CN ||  Oleg Zemlyakov
|-
|28/06/2015 || Championnat du Kazakhstan sur route espoirs ||  || 09 CN ||  Oleg Zemlyakov
|}

Effectif

Victoires

|-
|19/02/2016 ||  du Tour des Philippines ||  || 07 2.2 ||  Oleg Zemlyakov
|-
|21/02/2016 || Classement général du Tour des Philippines ||  || 07 2.2 ||  Oleg Zemlyakov
|-
|07/02/2016 ||  du Tour de Taïwan ||  || 05 2.1 ||  Stepan Astafyev
|-
|18/05/2016 ||  du Tour d'Iran ||  || 05 2.1 ||  Yevgeniy Gidich
|-
|10/06/2016 ||  du Tour de Corée ||  || 05 2.1 ||  Zhandos Bizhigitov
|-
|22/06/2016 || Championnat du Kazakhstan du contre-la-montre espoirs ||  || 09 CN ||  Yuriy Natarov
|-
|19/07/2016 ||  du Tour du lac Qinghai ||  || 03 2.HC ||  Yevgeniy Gidich
|-
|21/07/2016 ||  du Tour du lac Qinghai ||  || 03 2.HC ||  Yevgeniy Gidich
|-
|28/08/2016 ||  du Tour de Bulgarie ||  || 07 2.2 ||  Yevgeniy Gidich
|}

Effectif

 		 		
	 		 		
	 	

	 		 		

 Victoires

|-
|01/04/2017 ||  du Tour de Thaïlande ||  || 2.1 ||  Yevgeniy Gidich
|}

Effectif

|-
| Stepan Astafyev || 27.01.1994 ||  || Vino-Astana Motors
|-
| Arman Kamyshev || 14.03.1991 ||  ||Astana
|-
| Kairat Khadylbek || 23.02.1998 ||  ||Vino-Astana Motors 
|-
| Anton Kharchenko || 31.05.1999 ||  ||
|-
| Dmitriy Lessechko || 20.05.1999 ||  ||
|-
| Yevgeniy Nepomnyachshiy || 12.03.1987 ||  ||Vino-Astana Motors 
|-
| Viktor Okishev || 04.02.1994 ||  ||Keyi Look
|-
| Alexandr Ovsyannikov || 30.05.1997 ||  ||Vino-Astana Motors 
|-
| Alexandr Semenov || 08.05.1999 ||  ||
|-
| Nikita Sokolov || 01.05.1998 ||  ||Vino-Astana Motors 
|-
| Dmitriy Vaint || 03.04.1999 ||  ||
|-
| Alexey Voloshin || 23.10.1996 ||  ||Vino-Astana Motors 
|-
| Aspan Zhukenov || 11.07.1996 ||  ||Vino-Astana Motors 

 Victoires

|-
|11/03/2018 || Grand Prix Side||  ||8 1.2 ||  Stepan Astafyev
|-
|05/05/2018 ||  de la Sri Lanka T-Cup ||  ||7 2.2 ||  Yevgeniy Nepomnyachshiy

|}

Effectif

|-
| Stepan Astafyev || 27.01.1994 ||  || Vino-Astana Motors
|-
| Gleb Brussenskiy || 18.04.2000 ||  || Néo-professionnel 
|-
| Igor Chzhan || 02.10.1999 ||  || Astana City
|-
| Yevgeniy Fedorov || 16.02.2000 ||  || Néo-professionnel 
|-
| Kairat Khadylbek || 23.02.1998 ||  ||Vino-Astana Motors 
|-
| Dmitriy Lessechko || 20.05.1999 ||  ||Vino-Astana Motors 
|-
| Matvey Nikitin || 02.07.1992 ||  || Astana City
|-
| Alexandr Ovsyannikov || 30.05.1997 ||  ||Vino-Astana Motors 
|-
| Daniil Pronskiy || 04.06.2000 ||  || Néo-professionnel 
|-
| Vadim Pronskiy || 04.06.1998 ||  || Astana City
|-
| Alexandr Semenov || 08.05.1999 ||  ||Vino-Astana Motors 
|-
| Logan Shtein || 02.06.1999 ||  || Néo-professionnel 
|-
| Grigoriy Shtein || 06.03.1996 ||  || Astana City
|-
| Nikita Sokolov || 01.05.1998 ||  ||Vino-Astana Motors 
|-
| Alexey Voloshin || 23.10.1996 ||  ||Vino-Astana Motors 

 Victoires

|-
|02/06/2019|| Odessa Grand Prix||  ||08 1.2 ||  Matvey Nikitin
|-
|05/10/2019 ||  du Tour d'Azerbaïdjan (Iran) ||  ||07 2.2 ||  Igor Chzhan

|}

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

 L'équipe sur uci.org
 L'équipe  sur procyclingstats.com
L'équipe sur siteducyclisme.net

Vino SKO
Vino SKO